Vils (Donau), een rechter zijrivier van de Donau in Neder-Beieren
Vils (Lech), een linker zijrivier van de Lech in Zuid-Beieren (Duitsland) en Tirol (Oostenrijk)
Vils (Naab), een rechter zijrivier van de Naab in Oost-Beieren
Vils (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Vils (Denemarken), plaats in Denemarken